Antoine Loignon (1819-1894), sculpteur français.
Ariane Loignon (née en 1965), patineuse de vitesse canadienne.
Nathalie Loignon (née en 1976), écrivaine canadienne.